Эдуар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эдуар, Одсонн (род. 1998) — французский футболист, нападающий.
 Эдуар, Ромен (род. 1990) — французский шахматист, гроссмейстер.
 См. также 
 Эдуард